Draper steht für:
 Draper (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Draper (Mondkrater), Mondkrater, benannt nach Henry Draper
 Draper (Schiff), US-amerikanisches Paketschiff, 1830 erstes Schiff in Bremerhaven
 Draper Laboratory, US-amerikanische Forschungsorganisation

Draper ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Draper (Pennsylvania)
 Draper (South Dakota), im Jones County
 Draper (Utah), Salt Lake und im Utah County
 Draper (Virginia)
 Draper (Wisconsin), im Sawyer County
 Draper (Town), Town(ship) im Sawyer County, Wisconsin

im NRHP gelistete Objekte:
 Draper Park School, in Draper, Utah, ID-Nr. 80003913
 Draper Poultrymen and Egg Producers' Plant, in Draper, Utah, ID-Nr. 04000403
 Draper-Adkins House, in Milton, Delaware, ID-Nr. 73000558
 Draper-Steadman House, in Riverton, Utah, ID-Nr. 92001057